URX steht für:
 Luxgen URX, ein taiwanesisches Sport Utility Vehicle
 Ural Rex (WCF-Code), russische Hauskatzenrasse

urx steht für:
 Urimo (ISO-639-3-Code), eine der Marienberg-Sprachen in der East Sepik Province in Papua-Neuguinea

Abkürzung